|-
| 24601 Valjean || 1971 UW || 26 octombrie 1971 || Hamburg-Bergedorf || L. Kohoutek
|-
| 24602 Mozzhorin || 1972 TE || 3 octombrie 1972 ||  || L. V. Juravliova
|-
| 24603 Mekistheus || 1973 SQ || 24 septembrie 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 24604 - ||  || 27 septembrie 1973 ||  || L. I. Cernîh
|-
| 24605 Tsykalyuk ||  || 8 noiembrie 1975 || Nauchnij || N. S. Cernîh
|-
| 24606 - ||  || 20 august 1976 ||  || 
|-
| 24607 Sevnatu ||  || 14 august 1977 ||  || N. S. Cernîh
|-
| 24608 Alexveselkov || 1977 SL || 18 septembrie 1977 || Nauchnij || N. S. Cernîh
|-
| 24609 Evgenij ||  || 7 septembrie 1978 || Nauchnij || T. M. Smirnova
|-
| 24610 - ||  || 2 septembrie 1978 || La Silla || 
|-
| 24611 Svetochka ||  || 26 septembrie 1978 ||  || L. V. Juravliova
|-
| 24612 - ||  || 27 octombrie 1978 || Palomar || 
|-
| 24613 - ||  || 7 noiembrie 1978 || Palomar || E. F. Helin, S. J. Bus
|-
| 24614 - ||  || 7 noiembrie 1978 || Palomar || E. F. Helin, S. J. Bus
|-
| 24615 - ||  || 7 noiembrie 1978 || Palomar || E. F. Helin, S. J. Bus
|-
| 24616 - ||  || 7 noiembrie 1978 || Palomar || E. F. Helin, S. J. Bus
|-
| 24617 - || 1978 WU || 29 noiembrie 1978 || Palomar || S. J. Bus, 
|-
| 24618 - ||  || 6 decembrie 1978 || Palomar || E. Bowell, 
|-
| 24619 - || 1979 DA || 26 februarie 1979 || Kleť || A. Mrkos
|-
| 24620 - ||  || 25 iunie 1979 || Siding Spring || E. F. Helin, S. J. Bus
|-
| 24621 - ||  || 25 iunie 1979 || Siding Spring || E. F. Helin, S. J. Bus
|-
| 24622 - ||  || 25 iunie 1979 || Siding Spring || E. F. Helin, S. J. Bus
|-
| 24623 - ||  || 25 iunie 1979 || Siding Spring || E. F. Helin, S. J. Bus
|-
| 24624 - ||  || 16 martie 1980 || La Silla || 
|-
| 24625 - ||  || 8 august 1980 || Siding Spring || 
|-
| 24626 Astrowizard ||  || 9 octombrie 1980 || Palomar || C. S. Shoemaker, E. M. Shoemaker
|-
| 24627 - ||  || 28 februarie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 24628 - ||  || 2 martie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 24629 - ||  || 2 martie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 24630 - ||  || 1 martie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 24631 - ||  || 2 martie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 24632 - ||  || 2 martie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 24633 - ||  || 2 martie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 24634 - ||  || 2 martie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 24635 - ||  || 2 martie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 24636 ||  || 27 august 1981 || La Silla || H. Debehogne
|-
| 24637 Olʹgusha ||  || 8 septembrie 1981 ||  || L. V. Juravliova
|-
| 24638 - ||  || 24 octombrie 1981 || Palomar || S. J. Bus
|-
| 24639 Mukhametdinov ||  || 20 octombrie 1982 ||  || 
|-
| 24640 - ||  || 13 decembrie 1982 ||  || , 
|-
| 24641 Enver ||  || 1 septembrie 1983 ||  || 
|-
| 24642 - || 1984 SA || 22 septembrie 1984 ||  || 
|-
| 24643 MacCready || 1984 SS || 28 septembrie 1984 || Palomar || C. S. Shoemaker, E. M. Shoemaker
|-
| 24644 - || 1985 DA || 24 februarie 1985 || Palomar || E. F. Helin
|-
| 24645 - || 1985 PF || 14 august 1985 || Anderson Mesa || E. Bowell
|-
| 24646 - || 1985 PG || 14 august 1985 || Anderson Mesa || E. Bowell
|-
| 24647 Maksimachev ||  || 23 august 1985 ||  || N. S. Cernîh
|-
| 24648 Evpatoria ||  || 19 septembrie 1985 || Nauchnij || N. S. Cernîh, L. I. Cernîh
|-
| 24649 Balaklava ||  || 19 septembrie 1985 || Nauchnij || N. S. Cernîh, L. I. Cernîh
|-
| 24650 || 1986 QM || 25 august 1986 || La Silla || H. Debehogne
|-
| 24651 || 1986 QU || 26 august 1986 || La Silla || H. Debehogne
|-
| 24652 ||  || 28 august 1986 || La Silla || H. Debehogne
|-
| 24653 - ||  || 3 septembrie 1986 ||  || 
|-
| 24654 Fossett || 1987 KL || 29 mai 1987 || Palomar || C. S. Shoemaker, E. M. Shoemaker
|-
| 24655 - || 1987 QH || 25 august 1987 || Palomar || 
|-
| 24656 - ||  || 29 august 1987 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 24657 ||  || 17 septembrie 1987 || La Silla || H. Debehogne
|-
| 24658 - || 1987 UX || 18 octombrie 1987 || Palomar || 
|-
| 24659 ||  || 14 ianuarie 1988 || La Silla || H. Debehogne
|-
| 24660 ||  || 28 ianuarie 1988 || Siding Spring || R. H. McNaught
|-
| 24661 - || 1988 GQ || 12 aprilie 1988 || Kleť || A. Mrkos
|-
| 24662 Gryll || 1988 GS || 14 aprilie 1988 || Kleť || A. Mrkos
|-
| 24663 - ||  || 12 august 1988 || Haute Provence || E. W. Elst
|-
| 24664 - ||  || 8 septembrie 1988 ||  || 
|-
| 24665 Tolerantia ||  || 8 septembrie 1988 ||  || F. Börngen
|-
| 24666 Miesvanrohe ||  || 8 septembrie 1988 || Tautenburg Observatory || F. Börngen
|-
| 24667 ||  || 1 septembrie 1988 || La Silla || H. Debehogne
|-
| 24668 || 1988 TV || 13 octombrie 1988 || Kushiro || , 
|-
| 24669 || 1988 VV || 2 noiembrie 1988 || Kushiro || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| 24670 ||  || 14 noiembrie 1988 || Kushiro || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| 24671 Frankmartin ||  || 10 ianuarie 1989 ||  || F. Börngen
|-
| 24672 || 1989 OJ || 27 iulie 1989 || Siding Spring || R. H. McNaught
|-
| 24673 - ||  || 28 septembrie 1989 ||  || K. Endate, 
|-
| 24674 - ||  || 26 septembrie 1989 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 24675 - || 1989 TZ || 2 octombrie 1989 || Palomar || E. F. Helin
|-
| 24676 - ||  || 7 octombrie 1989 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 24677 - ||  || 7 octombrie 1989 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 24678 - ||  || 2 octombrie 1989 ||  || S. J. Bus
|-
| 24679 - ||  || 3 noiembrie 1989 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 24680 Alleven ||  || 30 decembrie 1989 || Siding Spring || R. H. McNaught
|-
| 24681 - ||  || 29 decembrie 1989 || Haute Provence || E. W. Elst
|-
| 24682 - || 1990 BH || 22 ianuarie 1990 || Palomar || E. F. Helin
|-
| 24683 ||  || 26 februarie 1990 || La Silla || H. Debehogne
|-
| 24684 - ||  || 2 martie 1990 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 24685 - || 1990 FQ || 23 martie 1990 || Palomar || E. F. Helin
|-
| 24686 - || 1990 GN || 15 aprilie 1990 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 24687 - || 1990 HW || 26 aprilie 1990 || Palomar || E. F. Helin
|-
| 24688 ||  || 20 mai 1990 || Siding Spring || R. H. McNaught
|-
| 24689 - ||  || 20 iulie 1990 || Palomar || 
|-
| 24690 ||  || 29 august 1990 || Palomar || H. E. Holt
|-
| 24691 ||  || 14 septembrie 1990 || Palomar || H. E. Holt
|-
| 24692 ||  || 13 septembrie 1990 || La Silla || H. Debehogne
|-
| 24693 - ||  || 23 septembrie 1990 || Palomar || 
|-
| 24694 ||  || 18 septembrie 1990 || Palomar || H. E. Holt
|-
| 24695 - ||  || 16 septembrie 1990 || Kleť || A. Mrkos
|-
| 24696 - ||  || 22 septembrie 1990 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 24697 Rastrelli ||  || 24 septembrie 1990 ||  || G. R. Kastel', L. V. Juravliova
|-
| 24698 ||  || 9 octombrie 1990 || Siding Spring || R. H. McNaught
|-
| 24699 Schwekendiek ||  || 13 octombrie 1990 ||  || F. Börngen, L. D. Schmadel
|-
| 24700 - ||  || 15 noiembrie 1990 || La Silla || E. W. Elst
|-